Le classement IIHF est le classement des équipes nationales de hockey sur glace, rédigé par la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF). Il fut institué lors du congrès de l'IIHF de septembre 2003. Selon le président  René Fasel, le système avait pour but d'être simple à comprendre et de refléter la qualité des programmes nationaux et leur engagement envers le hockey international.

Importance 
Le classement sert pour les qualifications aux Jeux olympiques des équipes nationales masculines et féminines  :
 les huit premières équipes masculines sont qualifiées directement pour les Jeux olympiques. Les autres équipes classées sous la huitième place s'affrontent dans un tournoi de qualification en plusieurs étapes, les équipes entrant dans le tournoi en fonction de leur classement ;
 les cinq premières équipes féminines sont qualifiées directement pour les Jeux olympiques. Les équipes classées sous la cinquième place s'affrontent dans un tournoi de qualification en plusieurs étapes, les équipes entrant dans le tournoi en fonction de leur classement ;

Le classement pris en compte est celui de l'année N-3, par exemple pour les Jeux olympiques d'hiver de 2018 le tournoi de qualifications s'est basé sur le classement IIHF de l'année 2015.

Mode de calcul 
Les données prennent en compte les résultats lors des derniers Jeux olympiques ainsi que les quatre derniers championnats du monde.

Une médaille d'or vaut 1 200 points puis l'écart entre les places est de 20 points, sauf entre les première, deuxième et troisième places où il est de 40 points pour récompenser le vainqueur, le finaliste et la médaille de bronze. De même entre la quatrième et la cinquième place et la huitième et neuvième place pour récompenser la participation aux demi-finales et la qualification en groupe élite. 

Les points obtenus sont dégressifs chaque année : les points de l'année en cours valent 100 %, l'année suivante 75 %, et ainsi de suite. 

Ainsi, pour l'année 2019, une équipe qui aurait remporté la première place dans chaque compétition se verrait attribuer les coefficients et les points suivants :

Classement masculin

Actuel

Évolution depuis 2003 

Sept nations ont atteint le top 10 du classement chaque année entre 2003 et 2018 (y compris lors du classement intermédiaire olympique) : le Canada, la Suède, la Russie, la Finlande, la République Tchèque, les États-Unis et la Suisse. A cela s'ajoute cinq nations qui ont été dans le top 10 au moins une fois : la Slovaquie, l'Allemagne, la Lettonie, la Biélorussie et la Norvège. 
En 2018, trois pays avaient atteint la première position du classement : le Canada dix fois, la Suède six fois et la Russie quatre fois. La Suède et le Canada sont les seules nations qui ont toujours été classées dans les cinq premiers depuis l'établissement du classement.

Classement féminin

Actuel

Évolution depuis 2003 

Seulement six nations ont réussi à se classer dans le top 10 systématiquement entre 2003 et 2018 : le Canada, les États-Unis, la Finlande, la Suède, la Russie et la Suisse. A cela s'ajoute neuf nations, l'Allemagne, le Japon, le Kazakhstan, la Chine, la République Tchèque, la Slovaquie, la Norvège, le Danemark et l'Autriche, qui se sont classées au moins une fois dans le top 10. 
Le Canada (onze fois) et les États-Unis (six fois) sont les seules nations à avoir occupé la première place. 

En décembre 2017, six hockeyeuses russes ont été reconnues coupables de violation des règles de dopage lors des jeux olympiques de 2014. Le CIO a disqualifié l'équipe russe du tournoi et l'IIHF a dû revoir son classement à la suite de cela .

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Hockey sur glace dans le monde

Classement mondial en sport